Майорське — село, Сакмарський район, Оренбурзька область, Росія
 Майорське — село, Роздільнянський район, Одеська область, Україна